Schwarzwälder steht für:

 Bewohner des Schwarzwalds
 Schwarzwälder Kaltblut
 Schwarzwälder Kirschtorte
 Schwarzwälder Schinken

den Familienname folgender Personen:
 David Schwarzwälder (* 1961), deutscher Autor und Journalist
 Franz Schwarzwälder (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Harry Schwarzwälder (1929–2019), deutscher Heimatforscher
 Herbert Schwarzwälder (1919–2011), deutscher Historiker und Autor
 Marion Schwarzwälder (* 1954), deutsche Musikerin und Schriftstellerin
 Roland Schwarzwälder (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Rosemarie Schwarzwälder (* 1945), Schweizer Galeristin in Wien
 Werner Schwarzwälder (1944–2011), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Schwarzwälder Hochwald
 Schwarzwälder Bote
 Schwarzwälder Kaltblut
 Schwarzwälder Kirsch
 Schwarzwälder Trachtenmuseum
 Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof